

Geografia 
 Ryley – città dell'Alberta (Canada)

Persone 
 Bryan Ryley – artista ed educatore canadese
 Charles Reuben Ryley (1752?-1798) – pittore inglese
 J. H. Ryley (c. 1841-1922) – cantante e attore inglese
 Ryley Batt (1989) – giocatore australiano di rugby su sedia a rotelle
 Ryley Dunn (1985) – giocatore australiano di football
 Ryley Grantham (1988) – giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Ryley Miller (1992) – giocatore canadese di hockey su ghiaccio

Pagine correlate 
 Riley